Rhinema är ett släkte av rundmaskar. Rhinema ingår i familjen Monoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Rhinema